

Geografia

Cursos d'água 
Rio Doce — rio nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo
Rio Doce (Goiás) — rio no estado de Goiás
Rio da Mula ou Rio Doce — rio de Portugal

Localidades 
Rio Doce (município) — município no estado de Minas Gerais
Ilha do Rio Doce — bairro no município de Caratinga, estado de Minas Gerais
 Rio Doce — antiga estação ferroviária no atual município de Itobi, São Paulo
Aparecida do Rio Doce — município no estado de Goiás

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de hidrografia